Eno může být:

příjmení
 Brian Eno (* 1948) – britský hudebník
 Jim Eno (* 1966) – americký hudebník
 Kenji Eno (1970–2013) – japonský hudebník
 Roger Eno (* 1959) – britský hudebník, bratr Briana
 William Phelps Eno (1858–1945) – americký businessman

rodné jméno
 Eno Raud (1928–1996) – estonský spisovatel

Externí odkazy